Tupou est un nom propre polynésien qui peut faire référence à :

Rois des Tongas 
 George Tupou Ier (1797-1893), roi des Tonga de 1875 à 1893 ;
 George Tupou II (1874-1918), roi des Tonga de 1893 à 1918 ;
 Salote Tupou III (1900-1965), reine des Tonga de 1918 à 1965 ;
 Taufa'ahau Tupou IV (1918-2006), roi des Tonga de 1965 à 2006 ;
 George Tupou V (1948-2012), roi des Tonga de 2006 à 2012 ;
 Tupou VI (1959-), roi des Tonga depuis .

Prénom 
Tupou est un prénom notamment porté par :
 Tupou Draunidalo (née au , avocate et femme politique fidjienne ;
 Sione Tupou Mateialona (mort en 1927), homme d'État tongien.

Patronyme 

 ʻAlipate Halakilangi Tauʻalupeoko Tupou (1921-2009), homme d'État tongien ;
 Bill Tupou (1990-), joueur de rugby à XIII tongien ;
 Daniel Tupou (1991-), joueur de rugby à XIII australien d'origine tongienne ;
 Sonatane Tuʻa Taumoepeau-Tupou (1943-2013), homme politique et diplomate tongien ;
 Taniela Tupou (1996-), joueur de rugby à XV international australien d’origine tongienne ;
 Tevita Poasi Tupou (né au , juge et ancien homme politique tongien ;
 Viela Tupou, femme politique tongienne ;
 Will Tupou (1990-), joueur de rugby à XV japonais d'origine australienne.

Prénom polynésien